Kurčatov (anche traslitterato come Kurchatov) può riferirsi a:
Igor' Vasil'evič Kurčatov – fisico sovietico (1903-1960)
Kurčatov – località in Russia
Kurčatov – località in Kazakistan
Kurchatov – cratere lunare dedicato al succitato fisico sovietico.

Inoltre, era conosciuto con il nome di kurciatovio (dal nome del fisico) l'elemento chimico sintetico oggi meglio noto come rutherfordio.